Cité Scientifique (wijk)
Cité Scientifique - Professeur Gabillard, een metrostation, hernoemd naar de bovenstaande straat